Ю́рий Ви́кторович Орло́в:
 Орлов, Юрий Викторович (род. 1948) — советский и российский актёр театра и кино.
 Орлов, Юрий Викторович (род. 1987) — российский гандболист.